Fraccionamiento el Mirador kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fraccionamiento el Mirador, Pátzcuaro, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Fraccionamiento el Mirador, Nuevo Parangaricutiro, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar